UEFA Liga prvakov 2009/10 je bila 55. sezona evropskega klubskega nogometnega turnirja, organizirana s strani UEFE in 18. sezona v okviru sedanjega formata tekmovanja.  

Finalna tekma se je igrala 22. maja 2010, na stadionu Santiago Bernabéu, v Madridu, Španija. 

Naslov prvaka je osvojil italijanski klub Internazionale, ki je z 2–0 premagal nemški klub Bayern Munich. 

Barcelona, lanska zmagovalka tekmovanja, je bila izločena s strani Interja v polfinalu.

Ekipe

Razpored in žrebi
Vsi žrebi so potekali na sedežu UEFE v Nyonu v Švici, le če ni navedeno drugače.

Kvalifikacije
V novem sistemu Lige prvakov, obstajata dva ločena kvalifikacijska turnirja. Prvaki (od prvega kvalifikacijskega kroga), je namenjen klubom, ki so zmagovalci svoje domače lige in ne izpolnjujejo pogojev, da se neposredno uvrstijo v skupinski del,  medtem ko neprvaki (začnejo v tretjem kvalifikacijskem krogu), je namenjen za klube, ki ne zmagajo svoje domače lige in niso neposredno uvrščeni v skupinski del. 

Žreb prvega in drugega kvalifikacijskega kroga je bil opravljen 22. junija 2009, žreb tretjega kvalifikacijskega kroga pa 17. julija 2009. Ekipe so bile razdeljene na nosilce in nenosilce glede na njihov klubski koeficient.

Prvi kvalifikacijski krog
Prve tekme so odigrali 30. junija in 1. julija, druge tekme pa 7. in 8. julija 2009.

Drugi kvalifikacijski krog
Prve tekme so bile odigrane 14. in 15. julija, druge tekme pa 21. in 22. julija 2009.

Tretji kvalifikacijski krog
Tretji predkrog je razdeljen v dva sektorja: en za prvake, drugi za neprvake domačih lig. Prve tekme so odigrali 28. in 29. julija, druge tekme pa 4. in 5. avgusta 2009. Poražene ekipe iz tega dela tekmovanja v obeh sektorjih izpadejo v play-off za Evropsko ligo.

Play-off
Play-off je prav tako razdeljen v dva sektorja: en za prvake, drugi za neprvake. Žreb je potekal 7. avgusta 2009 in je bil razdeljen na nosilce in nenosilce glede na njihov koeficient. Prve tekme so bile igrane 18. in 19. avguszta, druge pa 25. in 26. avgusta 2009. Poraženci v obeh sektorjih vstopijo v skupinski del Evropske lige.

Skupinski del

Žreb za skupinski del je potekal 27. avgusta 2009 v Monaku. 32 ekip je bilo žrebanih v osem skupin po štiri. Ekipe so bile razdeljene v štiri skodelice, glede na njihov klubski koeficient. Klubi iz istega združenja ne morejo biti in igrati v isti skupini.  

V vsaki skupini so ekipe igrale drug proti drugemu po dvakrat (eno tekmo doma, eno v gosteh). Zmagovalci skupin in drugouvrščeni so napredovali v osmino finala, tretjeuvrščene ekipe pa v šestnajstino finala Evropske lige.

AZ, Wolfsburg, Standard Liège, Zürich, APOEL, Rubin Kazan, Unirea Urziceni in Debrecen so prvič nastopili v skupini.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Izločilni del
V izločilnem delu tekmovanja, ekipe igrajo drug proti drugemu v dveh tekmah, doma in v gosteh, razen v finalu je ena tekma.

Žreb za osmino finala je potekal 18. decembra 2009. V žrebanju za osmino finala, so bili zmagovalci skupin nositelji, drugouvrščeni pa nenositelji. Nositelji so imeli prednost pred nenositelji, da so drugo tekmo gostili na donmačem igrišču. Ekipe iz iste skupine ali istega združenja niso mogli igrati med seboj.

Žreb za četrtfinale, polfinale in finale (za določitev "domače" ekipe) je potekal 19. marca 2010. Za četrtfinale in za polfinale, ni bilo nositeljev in nenositeljev, ekipe iz iste skupine ali istega združenja pa so lahko igrale med seboj.

Osmina finala
Prve tekme so bile odigrane 16., 17., 23. in 24. februarja, druge tekme pa 9., 10., 16., in 17. marca 2010.

Četrtfinale
Prve tekme so odigrali 30. in 31. marca, druge tekme pa 6. in 7. aprila 2013.

Polfinale
Prve tekme so bile odigrane 20. in 21. aprila, druge tekme pa 27. in 28. aprila 2010.

Finale
Finale je bil odigran 25. maja 2013 na Stadionu Santiago Bernabéu v Madridu, Španija.

Statistika
Statistika vključuje tudi tekme kvalifikacijskih krogov in play-off tekme.

Najboljši strelci

Vir: Strelci

Najboljši asistenti

Vir:

Reference

2009/10
2009 v športu
2010 v športu